Dům U Zlatého stromu je název několika domů v Praze:

Staré Město
Dům U Zlatého stromu (Karlova), čp. 187, Karlova 6
Dům U Zlatého stromu (Dlouhá), čp. 729, Dlouhá 37
Malá Strana
Dům U Zlatého stromu (Thunovská), čp. 178/III, Thunovská 10
Dům U Zlatého stromu (Malostranské náměstí), čp. 266/III, Malostranské náměstí 5, Tržiště 4